Клайв Па́зи (; род. 11 июля 1941, Булавайо) — автогонщик из Родезии (ныне Зимбабве), пилот Формулы-1.

В своей единственной гонке в Формуле-1, Гран-при ЮАР 1965 года, не прошёл предквалификацию. Один из трёх родезийских пилотов, когда-либо участвовавший в гонках Формулы-1. Остальные двое — это Джон Лав и Сэм Тингл.

Окончив карьеру в автоспорте, Пази решил открыть свой гараж в Булавайо, но был атакован повстанцами. Будучи противником Роберта Мугабе, он уехал в Австралию.

Результаты в Формуле-1 

|-
!
! Clive Puzey Motors
! Lotus 18
! Climax
! 

||||

|}

Примечания 

Родившиеся в Булавайо
Автогонщики Южной Родезии
Пилоты Формулы-1 из Южной Родезии
Пилоты Формулы-1 1960-х годов
Пилоты Формулы-1, выступавшие на Lotus
Пилоты Формулы-1, которые никогда не участвовали в гонке
Руководители команд Формулы-1
Персоналии:Австралия